Porno for Pyros — дебютный студийный альбом группы Porno for Pyros, которую образовали Перри Фаррел и Стефен Перкинс после распада Jane's Addiction, вышедший в 1993 году.

Об альбоме 
Диск включает в себя песню Pets, которая достигла первой строчки в чарте Modern Rock Tracks.

Список композиций 
Все песни написаны группой Porno for Pyros
 «Sadness» — 2:33
 «Porno for Pyros» — 3:06
 «Meija» — 3:13
 «Cursed Female» — 3:24
 «Cursed Male» — 3:50
 «Pets» — 3:36
 «Bad Shit» — 2:58
 «Packin' .25» — 4:08
 «Black Girlfriend» — 4:33
 «Blood Rag» — 3:29
 «Orgasm» — 4:27

Позиции в чартах 
Альбом — Billboard (Северная Америка)

Синглы — Billboard (Северная Америка)

Участники записи 
 Перри Фаррел — вокал, продюсер, художественная работа
 Петер Ди Стефано — гитара
 Мартин Ленобл — бас-гитара
 Стефен Перкинс — перкуссия, барабаны
 Chris Bellman — мастеринг альбома
 Barrie Goshko — надписи логотипов
 Bill Hofstadter — художественная работа, фотографии
 Matt Hyde — продюсер, инженер, миксующий инженер
 Cecil Juanarena — изображения
 Tom Recchion — художественный руководитель, дизайн
 Rob Seifert — инженер
 Damian Wagner — помощник инженера

Дебютные альбомы 1993 года‎
Альбомы Warner Bros. Records